Alex Laube – calciatore svizzero
 Gustav Karl Laube – geologo e paleontologo tedesco naturalizzato austriaco
 Heinrich Laube – scrittore, commediografo e direttore teatrale tedesco